El gambito Lisitsin (ECO A04) es una línea irregular de la apertura Reti. Como es habitual en los gambitos, el juego se vuelve descontrolado y arriesgado. En notación algebraica se denota así:

1.Cf3 f5 2.e4 fxe4 3.Cg5

Del cual brotan dos variantes principales:

 3. ... d5 4.d3 Dd6 5.dxe4 h6 6.f3 dxe4
 3. ... Cf6 4.d3 e3 5.Axe3 Cc6 6.d4 e5

Referencias 

Bibliográficas:

Véase también 

Lisitsin
Epónimos ajedrecísticos